Claude Jacquart (1686-1736), peintre français ;
 Danielle Jacquart (née en 1947), médiéviste française ;
 Jean Jacquart (1928-1998), historien français, spécialiste de l'histoire rurale moderne ;
 Joseph Jacquart (1892-1969), généalogiste belge ;
 Roger-Henri Jacquart (1903-1962), écrivain belge francophone, auteur de roman policier.